Sigwart ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph von Sigwart (1830–1904), deutscher Philosoph

 Hans-Jörg Sigwart (* 1969), deutscher Politikwissenschaftler und Hochschullehrer
 Heinrich Christoph Wilhelm von Sigwart (1789–1844), deutscher Philosoph
 Hermann Fischer-Sigwart (1842–1925), Schweizer Apotheker, Naturforscher und Museumsgründer 
 Jendrik Sigwart (* 1994), deutscher Sänger und Musicaldarsteller, siehe Jendrik
 Johann Georg Sigwart (1554–1618), deutscher Theologe und Rektor der Universität Tübingen
 Ulrich Sigwart (* 1941), deutscher Mediziner und Professor für Kardiologie

Siehe auch:
 Siegward